Копетдаг:

 Копетдаг — горная система в Иране и Туркмении
 «Копетдаг» — футбольный клуб из Ашхабада, Туркмения
 «Копетдаг» — стадион в Ашхабаде, Туркмения